Västersbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västersbådan, Korsholm, Österbotten, 
 Västersbådan, Malax och Vasa, Österbotten,

Se även
Västerbåda
Västerbådan
Västra Bodarna

Robotskapade Finlandförgreningar